Omvormer, een elektronisch apparaat dat de invoerspanning van een bepaalde spanning naar een andere spanning kan omvormen.
 AD-converter en DA-converter, zetten een signaal om naar analoog/digitaal.
 Staalconverter, een kantelbaar vat waarin vloeibaar ruwijzer in staal wordt omgezet.
Gilchrist-Thomas-converter, een staalconverter
 Conversie (informatica), het omzetten van een bepaald bestandstype naar een ander bestandstype.
 Converteerbare obligatie, een obligatie die omgezet kan worden in aandelen.
 Scott Sturgis, een muziekproducer uit Seattle die bekendstaat onder de projectnaam Converter
 Pitchshifter, omzetter naar andere toonhoogte

Zie ook 
Convertible (doorverwijspagina)